Чемпіонат Польщі з хокею 1964 — 29-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Легія Варшава.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

ІІ Ліга

Посилання 
 Хокейний архів 1964   
 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща